Стивен Ландсбург (; род. в 1954 году) — американский экономист.

Биография 
Доктор философии Чикагского университета по математике (1979). Преподавал в Университете штата Колорадо и Рочестерском университете. Вёл колонку «Ежедневная экономика» (Everyday Economics) в журнале «Слэйт».

Сам он себя описывает как «ярого либертарианца», и поэтому указывает на важность индивидуального выбора.

Сочинения 
 Ландсбург С. Экономист на диване: экономическая наука и повседневная жизнь =  (1993) / Пер. с  Л. Гончаровой. — : Издательство Института Гайдара, 2016 — 408 с. — ISBN 978-5-93255-441-8
 Landsburg S. Price Theory and Applications, — South-Western College Pub, 1989 — ISBN 978-0324274486
 Теория цен и её применение. — Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. — (Академический учебник) — 856 с. ISBN 978-5-7749-1417-3
 Landsburg S., Feinstone L. J. Macroeconomics — Mcgraw-Hill College, 1996 — 640p. — ISBN 978-0070204966
 Landsburg S. Fair Play, 1997;
 Landsburg S. More Sex is Safer Sex, The Unconventional Wisdom of Economics, 2007 — ISBN 978-1416532217
 Landsburg S. The Big Questions: Tackling the Problems of Philosophy with Ideas from Mathematics, Economics and Physics, 2009

Примечания 

Выпускники Рочестерского университета
Выпускники Чикагского университета
Преподаватели Рочестерского университета
Преподаватели Университета штата Колорадо
Либертарианцы США